Петровац може да се отнася за:

 Петровац, град в община Петровац, Сърбия;
 Петровац, село в община Лебане, Сърбия;
 Петровац, село в община Лесковац, Сърбия;
 Петровац, село в община Пирот, Сърбия;
 Петровац, село в община Прокупле, Сърбия;
 Петровац, село в община Търговище, Сърбия;
 Петровац, град в община Будва, Черна гора;
 Петровац, град в община Петровац, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Босански Петровац, град в община Босански Петровац, Федерация Босна и Херцеговина, Босна и Херцеговина;
 Петровац, община в Сърбия;
 Петровац, община в Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Босански Петровац, община във Федерация Босна и Херцеговина, Босна и Херцеговина;
 Ибрахимово, село в Република Македония, известно по югославско време и като Петровац.